Суперкубок Іспанії з футболу 2011 — 26-й розіграш турніру. Матчі відбулись 14 і 18 серпня 2011 року між чемпіоном Іспанії клубом Барселона та володарем кубка Іспанії клубом Реал Мадрид.

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок на soccerway 

2011
Іспанія
Матчі ФК «Барселона»
Матчі ФК «Реал Мадрид»
2011 в іспанському спорті